Robben puede referirse a:
 Arjen Robben (1984-), un futbolista neerlandés.
 Robben Ford (1951-), un guitarrista estadounidense de blues, jazz e rock.
 Isla Robben, una isla de Sudáfrica.